Løvøya kan syfta på:

 Løvøya, Flatangers kommun – en ö i Flatangers kommun i Nord-Trøndelag
 Løvøya, Porsgrunns kommun  – en ö i Porsgrunns kommun i Telemark
 Løvøya, Hortens kommun – en ö i Hortens kommun i Vestfold